Serenades е дебютен студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records. Единствен албум с певеца Дарън Уайт, който е заменен от китариста Винсънт Кавана.

Състав 
 Даниъл Кавана – китара
 Винсънт Кавана – китара
 Джон Дъглас – барабани
 Дънкан Патерсън – бас
 Дарън Уайт – вокали

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 1993 година
Албуми на Анатема
Дебютни албуми